Bashford ist der Familienname folgender Personen:

 Coles Bashford (1816–1878), US-amerikanischer Politiker
 James Whitford Bashford (1849–1919), US-amerikanischer methodistischer Bischof
 John Bashford, britischer Sportschütze
 Katherine Bashford (1885–1953), US-amerikanische Landschaftsarchitektin